RuSwitcher — программа для автоматического переключения между русской и английской раскладками клавиатуры для Mac OS X.

Назначение программы состоит в автоматическом определении соответствия набираемых слов текущей раскладке клавиатуры компьютера.
В случае несоответствия программа изменяет раскладку, удаляет символы неверно набранных слов, а на их место вставляет слова в правильной раскладке.
Программа работает в фоновом режиме.
Создана по мотивам Punto Switcher — аналогичной программы для Microsoft Windows.

См. также 
 Punto Switcher — автоматический переключатель раскладки клавиатуры под Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS X.
 X Neural Switcher — автоматический переключатель раскладки клавиатуры для Linux и BSD.

Ссылки 
 Версия для Power PC

Утилиты
Бесплатное программное обеспечение
Программное обеспечение для macOS